Geografia física:
 Cascades del Niàgara, salts d'aigua del riu Niàgara a la frontera EUA-Canadà
 Riu Niàgara, riu d'Amèrica del Nord que comunica els llacs Eire i Ontàrio
 Falla Niàgara
 Cingle Niàgara
 Geografia política:
 Niagara (Dakota del Nord), població a l'estat estatunidenc de Dakota del Nord
 Niagara (Wisconsin), població a l'estat estatunidenc de Wisconsin
 Niagara Falls (Nova York), població a l'estat estatunidenc de Nova York 
 Niagara Falls (Ontàrio)
 Niagara-on-the-Lake (Ontàrio)
 Comtat de Niàgara (Nova York)
 Regió municipal de Niàgara (Ontàrio)
 Altres:
 Raïm Niàgara, varietat de raïm
 Universitat de Niàgara
 Fort Niàgara